Irem steht für:
 eine untergegangene orientalische Stadt, siehe Iram (Verschollene Stadt)
 Irem (Unternehmen), ein japanischer Spielesoftware-Hersteller

İrem steht für:
 İrem, ein türkischer weiblicher Vorname (mit Namensträgerinnen)

IREM steht für:
 Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques, Universität Straßburg

iREM steht für:
 Immunological Re-Education of Malignancy – eine alternative Krebs-Therapie

Abkürzung